Місто:
 Козятин — Вінницька область, місто обласного підпорядкування, районний центр
Села:
 Козятин — Вінницька область, Козятинський район
 Козятин — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Горохівський район
 Козятин — Сумська область, Охтирська міська рада

Див. також 
 Козятин I
 Козятин II